Antoine-Léonor Houdin (v. 1620 - après 1689), architecte français
Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871), illusionniste français
Jean-Pierre Houdin (1951- ), architecte français